Села:
 Минівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Минівка — Полтавська область, Полтавський район

Залізниця:
 Минівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці